Хакамада 

 Хакамада Ірина Муцуївна (н. 1955)  — російський політик 
 Хакамада Сігекі (н. 1943) — японський вчений, японський та російський політолог, брат по батьківській лінії Ірини Хакамади 
 Хакамада Івао (н. 1936) — японський боксер-професіонал, провів 46 років у камері смертників